Sono famose come Grace Ingalls nella serie americana La casa nella prateria. Dopo la serie, hanno fatto anche qualche pubblicità.

Collegamenti esterni
 
 
 Wendi Lou Turnbaugh
 
 Brenda Lea Turnbaugh
 

Coppie di fratelli o sorelle